Серга́ — село в Пермском крае России. 

Входит в Кунгурский район в рамках административно-территориального устройства и в Кунгурский муниципальный округ в рамках организации местного самоуправления.

География 
Расположено в широкой долине, расположенной между небольшими возвышенностями, на реке Сылва (Камское водохранилище), в месте впадения реки Сергинка в Сылву, в 43 км к юго-востоку от Перми, в 42 км к северу от Кунгура.

Население

История 

В 1558 году, грамотой царя Ивана Грозного, земли по рекам Каме, Сылве и Чусовой были отданы именитым купцам Строгановым, которым отошла почти вся территория Сылвенского края. Серга упоминается в письменных источниках с 1621 года. Дата берется по жалобе татар Баиски Акбашева и Турсумбайки Терегулова 1621 года царю Михаилу Федоровичу в которой говорится, что «на речке на Серге поставили деревню и пашню распахали Усольцы Русин и Фёдор Елисеевы с братьею, и им нигде не стало ни выезду, ни выходу; да у них же с 1617 году мёд не родится и пчёлы медвяные померли»

К 1647 году Серга стала не деревней, а сельцом. Она имела двор вотчиников — Строгановых, церковь Никольскую. В переписи 1711 года упоминается церковь Георгия Страстотерпца. Селом стало в первой половине 18 века.

В 1745 году от села Лобаново через село Кольцово, Насадку, Сергу до Кунгура был проложен тракт, соединявшийся с Сибирским. Постройка этого тракта обеспечила связь Серги с Кунгуром и Егошихинским заводом (будущая Пермь), что положительно сказалось на дальнейшем развитии Серги.

Во второй половине 18 века Серга — важный промежуточный пункт на Сибирском тракте, почтовая и ямская станция. С середины 19 века село являлось крупным торговым центром Пермского уезда.

В 1797 году в селе Серга 9 мая по старому стилю останавливался выдающийся российский просветитель А. Н. Радищев, возвращавшийся из сибирской ссылки. Старинный дом волостного правления, где останавливался писатель, сохранился и до сих пор. Об этом рассказывает и сам Радищев в своем дневнике: «От Зарубиной дорога идет высоким берегом и выходит к Сылве, где вид прекрасный, потом до Сергинской слободы чрез лес, близ Сылвы… Простояв долго в Сергах, поехали лугами до горы весьма крутой, потом чрез лесок до Закоптеловой и за ней до перевоза чрез Сылву. Ночью на берегу, переменив лошадей, ехали лесною и мокрою дорогою до сельца Кольцова, принадлежащего к. (князю) Шаховскому. Мужики разорены и деревни в опеке».

В 1929 году возник колхоз «Победа», который 3 апреля 1951 года был укрупнён (слились четыре сельхозартели) и получил имя Шверника (с октября 1957 года — «Колос»). 12 августа 1965 года на его базе появился совхоз «Колос» (затем, до 22 июня 2006 года — СПК «Колос»). В годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь. В октябре 1956 года пущен в действие завод по производству масла и сухого молока.

С 1861 до 20-х гг. XX в. Серга являлась центром Сергинской волости Пермского уезда, с 10 января 1924 до 25 января 1935 гг. — центром Сергинского района, с 25 января 1935 до 4 ноября 1959 гг. — Пермско-Сергинского района, с 2004 до 2020 гг. — административным центром Сергинского сельского поселения Кунгурского муниципального района.

Инфраструктура

Достопримечательности 
 Церковь — Крестовоздвиженский храм Животворящего Креста Господня, св. великомученика Георгия Победоносца (Каменное здание построено в 1840 г. на средства помещиков князей С. М. Голицына и В. П. Бутеро-Родали)
 Здание, в котором 9 мая 1797 года останавливался писатель-революционер А. Н. Радищев, возвращаясь из сибирской ссылки.
 Музей истории села Серга (открыт в 1980 г. на базе школьного музея).
 Карстовая пещера в Ландшафтном памятнике природы — «Пермско-Сергинская карстовая каменистая степь» в районе деревни Андроново.
 Ландшафтный памятник природы — Пермско-Сергинская карстовая каменистая степь с произрастающей на ней самой северной степной ковылью, (площадь — 2,7 га), охраняемая государством с 12 дек. 1991 г. (Около дер. Андроново).
 Археологический памятник — поселение Серга I (5—6 века, харинская культура).
 Памятник-обелиск жертвам гражданской войны.
 Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Каскад прудов на реке Сергинка с разнообразными природными ландшафтами.

Социальная сфера 
 Центр досуга
 Детский сад
 Средняя школа
 Участковая больница с детским отделением.
 Аптека
 Зональная сельская библиотека
 Детская библиотека
 Опорный пункт милиции
 Стадион

Экономика 
 Основное сельхозпредприятие (ЗАО «Колос») закрылось в 2006 г.
 ООО «Сергинское ремонтно-техническое предприятие».
 Малые частные сельскохозяйственные и лесозаготовительные предприятия.
 Участок Кунгурского ДРСУ- закрыт.
 Предприятие коммунального хозяйства ООО «Сергинское».
 Пожарная часть.
 Участок Кунгурских электрических сетей.
 Автостанция.
 Участковая ветеринарная лечебница — закрыта.
 Лесничество Кунгурского сельского лесхоза.
 Сергинское сельпо.
 ООО «Березка» (торговля).
 ООО «Катрин» (торговля).
 Хлебозавод.
 АТС. Отделение связи. Телеграф. Отделение Сбербанка. АЗС. Магазины. Бары. Базы отдыха

Транспорт 
До Серги можно доехать на автомобиле по асфальтобетонной дороге из Кунгура. Так же можно проехать из Перми через с. Мостовая и с. Насадка. Летом, между этими населенными пунктами, через р. Сылва действует регулярное паромное сообщение. Зимой — во время ледостава.

Автобусное сообщение — города Кунгур и Пермь, село Насадка.

Список улиц 
Всего в селе 44 улицы:

 ул. 1 Мая
 Береговая ул.
 ул. Бухалова
 Восточная ул.
 ул. Горького
 Дальняя ул.
 Дачная ул.
 ул. Дружбы
 Заречная ул.
 Зелёный переулок
 Земляничная ул.
 ул. Калинина
 Клубная ул.
 Коммунистическая ул.
 Комсомольская ул.
 Крайняя ул.
 ул. Ленина
 Луговая ул.
 ул. Матросова
 ул. Мира
 Молодёжная ул.
 Набережная ул.
 Новая ул.
 Октябрьская ул.
 Пионерская ул.
 ул. Победы
 Подгорная ул.
 Подлесная ул.
 Полевая ул.
 Садовая ул.
 Сергинская ул.
 Советская ул.
 Совхозная ул.
 Солнечная ул.
 Сосновая ул.
 Спортивная ул.
 Спортивный переулок
 Трактовая ул.
 Транспортная ул.
 Уральская ул.
 Цветочная ул.
 Школьная ул.
 ул. Энергетиков
 Юбилейная ул.

Ссылки 
 
 Расписание автобусных маршрутов Пермского края
 Энциклопедия Пермского края
 Сайт Пермской Епархии 
 Шумилов Е. Н. Населённые пункты Пермского края: Краткий исторический справочник. Изд., 2-е, испр. и доп. Пермь, 2012.

Примечания 

Населённые пункты Кунгурского района